Golābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Gāvkoshan-e Vasaţ, ort, Lorestan, 
 Golābād (vattendrag i Iran), Fars, 

Robotskapade Iranförgreningar